El término Portomouro puede hacer referencia a:

 Portomouro (Boiro), aldea española de la parroquia de Abanqueiro, del municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Portomouro (Valle del Dubra), parroquia civil española del municipio de Valle del Dubra, provincia de La Coruña, Galicia.
 Portomouro, lugar de la dicha parroquia.